Финал НБА 2011 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2010/11 и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Майами Хит» сыграли с чемпионами Западной конференции «Даллас Маверикс». «Даллас Маверикс» стали чемпионом НБА, обыграв «Майами Хит» со счетом 4 — 2. Это первый титул в истории клуба. Самым ценным игроком финала был признан Дирк Новицки.

Финал НБА проходил с 31 мая по 12 июня. «Хит» обладал преимуществом домашней площадки, так как показатель побед/поражений в сезоне, у них был лучше, чем у «Маверикс».

Команды встречались один раз в финале 2005/2006. Тогда в шести матчах победили «Майами Хит». В решающих матчах вновь встретились пять баскетболистов. В составе «Далласа» тогда на площадку выходили Дирк Новицки и Джейсон Терри. Цвета «Майами» в той серии защищали Дуэйн Уэйд, Удонис Хаслем и Эрик Дампьер.

Арены

Предстояние

Плей-офф НБА 2011

Регулярный сезон 
В матчах регулярного сезона команды встречались дважды, причём побеждал в обоих матчах Даллас:

Результаты матчей 
1 матч

2 матч

3 матч

4 матч

5 матч

6 матч

Награды 
 Чемпион НБА — Даллас Маверикс (1-й титул)
 Самый ценный игрок Финала НБА — Дирк Новицки Даллас Маверикс

Статистика игроков

Даллас Маверикс 

|-
| align="left" | Хосе Хуан Бареа || 6 || 3 || 21.4 || .382 || .333 || .714 || 2.2 || 3.2 || 0.5 || 0.0 || 8.8
|-
| align="left" | Брайан Кардинал || 5 || 0 || 6.1 || .667 || .667 || .500 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.0 || 1.4
|-
| align="left" | Тайсон Чендлер || 6 || 6 || 37.3 || .594 || .000 || .625 || 8.8 || 0.7 || 1.2 || 1.2 || 9.7
|-
| align="left" | Брендан Хэйвуд || 3 || 0 || 8.5 || .333 || .000 || .500 || 2.3 || 0.0 || 0.3 || 1.0 || 1.7
|-
| align="left" | Джейсон Кидд || 6 || 6 || 37.4 || .389 || .429 || .750 || 4.5 || 6.3 || 1.2 || 0.8 || 7.7
|-
| align="left" | Иэн Маинми || 3 || 0 || 9.0 || .600 || .000 || .600 || 1.7 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 3.0
|-
| align="left" | Шон Мэрион || 6 || 6 || 35.8 || .479 || .000 || .824 || 6.3 || 2.3 || 0.8 || 0.7 || 13.7
|-! style="background:#FDE910;"
| align="left" | Дирк Новицки || 6 || 6 || 40.4 || .416 || .368 || .978 || 9.7 || 2.0 || 0.7 || 0.7 || 26.0
|-
| align="left" | Дешон Стивенсон || 6 || 3 || 17.2 || .542 || .565 || .750 || 1.5 || 0.3 || 0.7 || 0.2 || 7.0
|-
| align="left" | Предраг Стоякович || 4 || 0 || 6.4 || .200 || .000 || .000 || 0.8 || 0.0 || 0.5 || 0.0 || 0.5
|-
| align="left" | Джейсон Терри || 6 || 0 || 32.6 || .494 || .393 || .750 || 2.0 || 3.2 || 1.3 || 0.0 || 18.0
|}

Майами Хит 

|-
| align="left" | Джоел Энтони || 6 || 6 || 20.6 || .286 || .000 || .000 || 3.5 || 0.3 || 0.2 || 1.2 || 1.3
|-
| align="left" | Майк Бибби || 5 || 5 || 17.4 || .350 || .294 || .000 || 1.4 || 1.0 || 1.4 || 0.2 || 3.8
|-
| align="left" | Крис Бош || 6 || 6 || 39.4 || .413 || .000 || .778 || 7.3 || 1.0 || 0.2 || 0.5 || 18.5
|-
| align="left" | Марио Чалмерс || 6 || 1 || 28.9 || .426 || .400 || .739 || 2.7 || 3.5 || 1.7 || 0.0 || 11.8
|-
| align="left" | Удонис Хаслем || 6 || 0 || 29.4 || .450 || .000 || .800 || 5.2 || 0.7 || 0.5 || 0.5 || 6.7
|-
| align="left" | Эдди Хаус || 2 || 0 || 12.3 || .333 || .375 || .000 || 2.0 || 0.5 || 1.0 || 0.0 || 4.5
|-
| align="left" | Джуван Ховард || 5 || 0 || 5.9 || .600 || .000 || .500 || 1.2 || 0.2 || 0.0 || 0.0 || 1.8
|-
| align="left" | Леброн Джеймс || 6 || 6 || 43.6 || .478 || .321 || .600 || 7.2 || 6.8 || 1.7 || 0.5 || 17.8
|-
| align="left" | Майк Миллер || 6 || 0 || 15.6 || .304 || .389 || .000 || 2.8 || 0.8 || 0.8 || 0.2 || 3.5
|-
| align="left" | Дуэйн Уэйд || 6 || 6 || 39.0 || .546 || .304 || .694 || 7.0 || 5.2 || 1.5 || 1.5 || 26.5
|}

Составы команд

Даллас Маверикс

Майами Хит

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НБА
 Финал НБА 2011 на ESPN
 

НБА в сезоне 2010/2011
Финал НБА
Спорт в США в 2011 году